Ottaviani ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Ottaviani (1890–1979), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Giuseppe Ottaviani (* 1978), italienischer Trance-DJ und Musikproduzent
 Luca Ottaviani (* 1993), italienischer Motorradrennfahrer